Bul har flere betydninger:
 Bul (tømmer) – afgrenede stammer, brugt til bygningskonstruktion
 Bul (tøj) – en type overdel til kjole